|}
Die Bahnstrecke Kowel–Kamin-Kaschyrskyj ist eine Nebenbahn in der Ukraine. Sie verläuft von Kowel, einem Eisenbahnknoten in der Westukraine, in nördliche Richtung nach Kamin-Kaschyrskyj, einer Kleinstadt im Norden der Oblast Wolyn in der Ukraine. Die Strecke ist in einer Spurweite von 1520 m ausgeführt, eingleisig und nicht elektrifiziert. Der Betrieb wird durch die Ukrainischen Bahnen, im Speziellen die Lwiwska Salisnyzja, geführt.

Geschichte 
Die Strecke wurde während des Ersten Weltkrieges im Jahr 1915/1916 durch die deutsche Militärverwaltung errichtet. Nach 1918 ging sie an die Polnischen Staatsbahnen PKP über, die Relation Kowel – Kamień Koszyrski hatte 1939 die Kursbuchnummer 531. Im Bahnhof Kamień Koszyrski gab es Anschluss an das polesische 600-Millimeter-Schmalspurnetz nach Janów und Lubieszów.
Nach dem Zweiten Weltkrieg kam die Strecke zur Sowjetunion und wurde auf Breitspur umgespurt.

Siehe auch 
 Geschichte der Eisenbahn in Polen

Weblinks 
 Fahrplan der Strecke von 2017 (russisch)
 Zur Geschichte der Eisenbahn in Wolhynien (ukrainisch)
 Fotos der Bahnstrecke Kowel–Kamin-Kaschyrskyj (russisch)
 Informationen zu den Schmalspurbahnen in Polesien (polnisch)
 polnischer Artikel zur aktuellen Situation der Strecke von 2014

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in der Ukraine
Bahnstrecke KowelKamin-Kaschyrskyj